

Geografia

Belgio
 Flanders – esonimo inglese della regione delle Fiandre

Regno Unito
 Flanders – townland nella Contea di Londonderry

Stati Uniti
 Flanders, area non incorporata nella Parrocchia di Lafayette, Louisiana
 Flanders, area non incorporata nella Contea di Alpena, Michigan 
 Flanders, area non incorporata nella Contea di Morris, New Jersey
 Flanders, census-designated place nella Contea di Suffolk, New York

Media
Ned Flanders – personaggio della serie animata I Simpson, vicino di casa della famiglia Simpson
Maude Flanders – personaggio della serie animata I Simpson, prima moglie di Ned Flanders
Rod e Todd Flanders – personaggio della serie animata I Simpson, figli di Ned e Maude Flanders

Persone
 Angela Flanders (1927-2016), profumiera britannica
 Benjamin Flanders (1816-1896), politico statunitense
 Dennis Flanders (1915-1994), disegnatore britannico
 Ed Flanders, (1934-1995), attore statunitense
 Harley Flanders (1925-2013), matematico e informatico statunitense
 John Flanders, pseudonimo dello scrittore belga Jean Ray (1887-1964)
 Laura Flanders (1961), giornalista britannico
 Michael Flanders (1922-1975), attore statunitense
 Ralph Edward Flanders (1880-1970), politico statunitense
 Stephanie Flanders (1968), giornalista statunitense
 Walter Flanders (1871-1923), imprenditore statunitense

Altro
Flanders – (1992-2010) cavallo purosangue statunitense
Flanders Expo – centro fieristico presso Gand (Belgio)

Pagine correlate 
Fiandre (disambigua)